Tsna (en ) est le nom de plusieurs cours d'eau de Russie d'Europe et de Biélorussie :

 Tsna, rivière de la voblast de Brest, affluent de la Pripiat.

 Tsna, rivière de l'oblast de Tambov et de l'oblast de Riazan, affluent de la Mokcha ;
 Tsna, rivière de l'oblast de Tver ;
 Tsna, rivière de l'oblast de Moscou, affluent de l'Oka.